Psophis (griechisch  oder ) bezeichnet

 Psophis (Stadt), eine antike Stadt in Arkadien

in der griechischen Mythologie:

 Psophis (Eponym), den Sohn des Lykaon bzw. einen seiner Nachkommen
 Psophis (Tochter des Xanthos), eines Sohnes des Erymanthos
 Psophis (Tochter des Eryx), die Tochter des Eryx